Sir Gerard Smith (governeur) (1839-1920), gouverneur van West-Australië
 Gerard Coad Smith (1914-1994), Amerikaans diplomaat
 Gerard Smith (muzikant) (1974-2011), Amerikaans beeldend kunstenaar en basgitarist van de band TV on the Radio